Aldo Pancheri (1940) – pittore e incisore italiano
Enrico Pancheri (1920-2006) – politico italiano
Franco Pancheri (1958) – allenatore di calcio ed ex calciatore italiano, di ruolo difensore
Gino Pancheri (1905-1943) – pittore italiano
Paolo Pancheri (1938-2007) – psichiatra italiano